Никола́й Никола́евич Андре́ев (1871—1930) — русский общественный деятель и политик, член I Государственной думы от Вологодской губернии.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Вологодской губернии. Землевладелец той же губернии (2182 десятин в Вологодском, Грязовецком и Кадниковском уездах).

В 1891 году окончил Александровский лицей с чином IX класса и поступил на службу в Государственную канцелярию сверхштатным чиновником. В 1894 году был зачислен в штат и назначен в отделение Свода законов.

Выйдя в отставку в чине коллежского советника, вернулся в родную губернию и посвятил себя общественной деятельности. Избирался почетным мировым судьей по Вологодскому уезду (с 1897), вологодским уездным и губернским (1903—1908) предводителем дворянства. Дослужился до чина статского советника. В 1906 году организовал и возглавил Вологодский отдел «Союза 17 октября».

26 марта 1906 года был избран членом I Государственной думы от общего состава выборщиков Вологодского губернского избирательного собрания. Входил во фракцию Мирного обновления. Подписал заявление по вопросу об амнистии.

После роспуска Государственной думы 2-го созыва вернулся в Вологду. В 1912 году оставил службу, продал свои имения и купил четыре дома в Вологде.

Умер в 1930 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
Был женат на Лидии Анатольевне урождённой Гизетти — родственнице И. С. Тургенева, имел четверых детей.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Государственной Думы (алфавитный список и краткие биографические сведения).
 Кирьянов И. К. Российские парламентарии начала XX века: новые политики в новом политическом пространстве. — Пермь, 2006. — 368 с. ISBN 5-93683-106-X.
 Члены Государственной думы: портреты и биографии. Первый созыв, 1906—1911 г. / сост. М. М. Боиович. — Москва: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Императорский Александровский лицей. Воспитанники, педагоги и служащие: биографический словарь. — М.: Старая Басманная, 2019. — С. 19.

Выпускники Александровского лицея
Вологодские уездные предводители дворянства
Вологодские губернские предводители дворянства
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)